→:Piusz pápa (egyértelműsítő lap):
 Szent I. Piusz pápa (? – 154) a 10. pápa 140-től
 II. Piusz pápa (Enea Silvio de'Piccolomini; 1405. október 18. – 1464. augusztus 15.) 210. pápa 1458-tól
 III. Piusz pápa (Francesco Nanni Todeschini Piccolomini; 1439. május 29. – 1503. október 18.) a 215. pápa 1503-ban (huszonhat napig)
 IV. Piusz pápa (Giovanni Angelo Medici; 1499. március 31. – 1565. december 9.) a 224. pápa 1559-től
 Szent V. Piusz pápa (Antonio Michele Ghislieri; 1504. január 17. – 1572. május 1.) a 225. pápa 1566-tól
 VI. Piusz pápa (Giovanni Angelo Braschi; 1717. december 27. – 1799. augusztus 29.) a 250. pápa 1775-től
 VII. Piusz pápa (Luigi Barnaba Chiaramonti; 1742. augusztus 14. – 1823. augusztus 20.) a 251. pápa 1800-tól
 VIII. Piusz pápa (Francesco Saverio Castiglioni; 1761. november 20. – 1830. november 30.) a 254. pápa, 1829-től
 Boldog IX. Piusz pápa (Giovanni Maria Mastai-Ferretti; 1792. május 13. – 1878. február 7.) a 255. pápa 1846–tól
 Szent X. Piusz pápa (Giuseppe Melchiorre Sarto; 1835. június 2. – 1914. augusztus 20.) a 257. pápa 1903-tól
 XI. Piusz pápa (Achille Ratti; 1857. május 31. – 1939. február 10.) a 259. pápa 1922-től
 Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa (Eugenio Pacelli; 1876. március 2. – 1958. október 9.) a 260. pápa 1939–től